

Geografia

Germania
 Westerland  – centro principale dell'isola di Sylt (Schleswig-Holstein)
 Westerland  – parte occidentale dell'isola di Föhr (Schleswig-Holstein)

Paesi Bassi
 Westerland  – villaggio del comune di Groningen
 Westerland  – villaggio del comune di Wieringen

Botanica
 Westerland  – tipo di rosa che prende il nome dalla località di Westerland (Sylt)

Cinema
 Westerland – film tedesco del 2012 diretto da Tim Staffel

Musica
 Westerland  – canzone della band tedesca Die Ärzte

Trasporti
 Westerland  – nave della CMA-CGM

pt:Westerland